Socialdemokraterne kan henvise til:

 Socialdemokratiet – et dansk parti
 Socialdemokraterne (Estland) – et estisk politisk parti
 Socialdemokraterne (Litauen) – et litauisk politisk parti
 Socialdemokraterne (Sverige) – et svensk politisk parti
 Socialdemokratiske Parti (Andorra) – parti i Andorra
 Ruslands Socialdemokratiske Arbejderparti - et parti i det Russiske Kejserrige (1898-1912)